Jean Rousseau (Frans muzikant) (1644-1699)
 Jean Rousseau (Belgisch muzikant)
 Jean Rousseau (Frans politicus) (1738-1813)
 Jean Rousseau (Belgisch kunstschilder) (1829-1879)

Zie ook 
 Jean-Jacques Rousseau